Unter dem Verschiebungsgesetz versteht man:

 das Wiensche Verschiebungsgesetz
 die Fajans-soddyschen Verschiebungssätze
 Linienflüchtigkeitsaxiom, aus der Statik zur Verschiebung von Kräften entlang ihrer Wirkungslinie

Siehe auch:
 Verschiebungssatz